L'Esquerra és el nom de diversos partits polítics, incloent-hi:
 L'Esquerra, partit polític de Luxemburg
 L'Esquerra, partit polític d'Alemanya